Andrew Porter peut désigner :
 Andrew Porter (1928-2015), critique musical, érudit, organiste et directeur d'opéra britannique ;
 Andrew Porter (1972-), écrivain américain ;
 Andrew Porter (1996-), joueur irlandais de rugby à XV.

Voir aussi